Конобеево — топоним в России.

 Населённые пункты
 Конобеево — село в Воскресенском районе Московской области.
 Конобеево — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Конобеево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.

 Другое
 Конобеево — платформа на Рязанском направлении Московской железной дороги в Воскресенском районе Московской области.

См. также 
 
 Лесное Конобеево
 Польное Конобеево